Кубок Дании по футболу () — соревнование, которое ежегодно проводит Датский футбольный союз среди футбольных клубов Дании. Проводится с 1955 года. В 1990—1996 годах назывался «Кубок Giro», в 1997—1999 — «Кубок Compaq», в 2000—2004 — «Кубок DONG», с 2005 — «Кубок Ekstra Bladet» (по названиям спонсоров).

Формат 
Турнир состоит из семи раундов. Клубы Второго дивизиона и 12 клубов Первого дивизиона (занявшие в лиге места с 5 по 16) начинают выступления с первого раунда. Во втором раунде к победителям первого присоединяются оставшиеся 4 клуба Первого дивизиона и 8 клубов Суперлиги. Последними вступают в розыгрыш 4 сильнейших клуба Суперлиги, они начинают с третьего раунда. На всех стадиях турнира, кроме полуфиналов, победители пар определяются по результатам одного матча; в случае ничейного исхода основного времени матча назначаются 2 дополнительных тайма по 15 минут, если и после них победитель не выявляется — пробивается серия послематчевых пенальти. В полуфиналах победители пар определяются по сумме результатов двух матчей, действует правило гола, забитого на чужом поле. С 1993 года финалы проходят на стадионе «Паркен» в Копенгагене.

Победитель Кубка получал право участвовать в розыгрыше Кубка обладателей кубков следующего сезона, а после его упразднения в 1999 году — в Кубке УЕФА (с 2009 года Лига Европы). В 1994—2004 годах (кроме 1998 и 2003) обладатель Кубка также встречался с победителем чемпионата в матче за Суперкубок Дании.

Финалы

Достижения клубов

Примечания

Ссылки 
 
 Результаты и статистика Кубка Дании на rsssf.com 

 
Дания